La saison 2004-2005 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne.

Le Dinamo Kiev, champion d'Ukraine la saison dernière, va tenter de conserver son titre face aux 15 meilleures équipes d'Ukraine.

Les 16 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

C'est le Chakhtar Donetsk qui termine en tête du championnat. C'est le  de champion d'Ukraine de l'histoire du club après celui obtenu en 2002.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 2005-2006, tout comme le vice-champion d'Ukraine. Le vainqueur de la Coupe d'Ukraine est qualifié pour la Coupe UEFA 2005-2006, tout comme le club le mieux classé pas encore qualifié en Coupe d'Europe.

Les 16 clubs participants 
 Dinamo Kiev
 Dniepr Dniepropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Metalurg Zaporijjye
 Tavria Simferopol
 Kryvbass Krivoï-Rog
 Arsenal Kiev
 FC Vorskla Poltava
 Metalurg Donetsk 
 Illichovets Marioupol 
 Tchernomorets Odessa 
 Obolon Kiev 
 Volyn Lutsk 
 
 Metalist Kharkov - Promu de 
 Zakarpattya Oujhorod - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

2004-2005
Ukraine
Sport en Ukraine en 2004
Sport en Ukraine en 2005